José Pereira da Silva pode se referir a:

 José Pereira da Silva, ex-deputado por Minas Gerais
 José Pereira da Silva Barros, conde de Santo Agostinho
 Chrystian, cantor brasileiro cujo nome é José Pereira da Silva Neto
 José Pereira da Silva Morais, político do Império do Brasil
 Luciano José Pereira da Silva, goleiro brasileiro
 Anacleto José Pereira da Silva, militar e político português

Ver também

Desambiguações de antropônimos